Вівсяники — печиво

Села:
 Вівсяники — Вінницька область, Хмільницький район
 Вівсяники — Кіровоградська область, Голованівський район
 Вівсяники — Хмельницька область, Хмельницький район

Вівсяники () — село, Мінська область, Вілейський район